Box – wieś w Anglii, w hrabstwie Wiltshire
 Box – jednostka osadnicza w USA, w stanie Oklahoma
 Box – synonim rodzaju morskich ryb z rodziny prażmowatych
 Box – sposób dystrybucji sprzętu lub oprogramowania komputerowego
Box (przedsiębiorstwo)